Cardano steht für:

 Cardano al Campo, Gemeinde in Norditalien
 Kardaun (italienisch Cardano), Dorf in der Südtiroler Gemeinde Karneid
 Cardano (Blockchainnetzwerk)

Cardano ist der Familienname folgender Personen:

 Gerolamo Cardano (1501–1576), italienischer Arzt, Philosoph und Mathematiker aus Pavia